III liga polska w piłce nożnej (1986/1987) – 35. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 115 drużyn (o jedną mniej niż w poprzednim sezonie) grających w 8 grupach.
W tym sezonie drużyna, która wygrała dany mecz różnicą co najmniej trzech bramek otrzymywała za zwycięstwo 3 punkty, a drużyna przegrana w tym meczu traciła jeden punkt w tabeli.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 32 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

 MOSiR Żuraw Gdańsk na początku następnego sezonu połączył się z Gedanią Gdańsk, która przejęła jego miejsce w III lidze
 Wda Świecie została karnie zdegradowana, ponieważ w rundzie wiosennej w zespole występował nieuprawiony zawodnik. Dzięki temu w lidze utrzymał się Jantar Ustka.

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 Ostrovia Ostrów Wielkopolski została przeniesiona z grupy V

Grupa V 
Tabela końcowa:

Grupa VI 
Tabela końcowa:

Grupa VII 
Tabela końcowa:

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1986 w polskim sporcie
1987 w polskim sporcie